2 miejscowości w Polsce:
 Ujazdy – przysiółek wsi Wesoła w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Ujazdy – przysiółek wsi Kąkolówka w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Błażowa